La Tuilerie, ancienne commune française du Jura, rattachée à Champagney ;
 La Tuilerie, hameau de la commune française de Lommoye, dans les Yvelines ;
 La Tuilerie, lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le Rhône.